981 Martina – asteroide della fascia principale
 La Martina – azienda argentina produttrice di abbigliamento sportivo
 Martina – album della cantante statunitense Martina McBride (2003)
 Martina – nome proprio di persona femminile

Persone 
 Martina – imperatrice bizantina
 Churandy Martina (1984) – atleta olandese
 Cuco Martina (1989) – calciatore olandese
 Diego Innico Caracciolo di Martina (1759-1820) – cardinale italiano
 Giacomo Martina (1924-2012) – presbitero, docente e storico italiano
 Giovanni Martina (1910 circa-...) – calciatore italiano
 Guido Martina (1906-1991) – fumettista italiano
 Javier Martina (1987) – calciatore olandese
 Maurizio Martina (1978) – politico italiano
 Mia Martina (1985) – cantante e cantautrice canadese
 Michele Martina (1926-2014) – politico italiano
 Mija Martina (1985) – cantante bosniaca
 Shermaine Martina (1996) – calciatore olandese
 Shermar Martina (1996) – calciatore olandese, fratello gemello di Shermaine
 Silvano Martina (1953) – procuratore sportivo e calciatore italiano
 Umberto Martina (1880-1945) – pittore italiano

Sport 
 L.C. Five Martina – società italiana di calcio a 5
 Martina o Associazione Sportiva Dilettantistica Martina Calcio 1947 – società calcistica italiana

Geografia

Italia 
 Cala Martina – caletta nel territorio di Scarlino, comune nella provincia di Grosseto (Toscana)
 Martina Franca – comune nella provincia di Taranto (Puglia)
 Martina Olba o Martina – frazione di Urbe, comune nella provincia di Savona (Liguria)

Svizzera 
 Martina – frazione di Valsot, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)